«Обща́к» («воровская касса», «котёл») — на уголовном жаргоне фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества. Существуют две разновидности «общака» — в местах лишения свободы и вне мест лишения свободы. По «воровским законам» взносы в «общак» должны быть добровольными, хотя на практике это требование не всегда выполняется.

«Общак» находится под контролем авторитетного преступного лидера, пользующегося доверием преступников («вор в законе», «положенец» или «смотрящий»). Нарушения правил сбора, хранения и использования общака строго наказываются. Формирование «общаков» началось до начала XX века.

В местах лишения свободы 
В местах лишения свободы состоит из денег, продуктов питания, сигарет, чая, вещей. Пополняется за счёт передач и средств регионального общака. Средства «общака» используются для подкупа администрации, оказания поддержки заключённым, находящимся в трудном положении, или их семьям. Рассчитывать на помощь могут лишь определённые категории заключённых («блатные»). Заключённые из категории «козлов» или «опущенных» могут создать собственные «общаки».

Вне мест лишения свободы 
«Общак» за пределами мест лишения свободы формируется за счёт доходов от преступной деятельности: взносы профессиональных преступников, рэкет (часто под видом защиты — «крышевание»), вознаграждение за помощь в разрешении споров между предпринимателями. Используется для организации новых преступлений, подкупа чиновников и сотрудников правоохранительных органов, материальной поддержки заключённых в местах лишения свободы («пацанов на зоне греть»).

В некоторых группировках каждый участник должен был ежемесячно сдавать в общак деньги, либо его записывали в «черную книгу», таким образом долг копился, потом выбивался силой или списывался за выполнение важного поручения, к примеру, в 1990-е годы каждый рядовой бандит нижнекамской группировки «Мамшовские», помимо десятой части от похищенного, должен был ежемесячно сдавать в общак $100. В приговоре суда общак этих ярких представителей преступности Нижнекамска описывался следующим образом:

Внутри банды «Мамшовские» Мамшов А.Г. организовал систему преступного «общака», представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное денежное накопление средств от легального и нелегального источников дохода для содержания устойчивой вооруженной группы и осуществления ее преступной деятельности. Часть средств указанного «общака» Мамшов А.Г. в указанный период времени направил на приобретение оружия для совершения преступлений в интересах руководимой им банды, а также для обеспечения безопасности от нападений противоборствующих группировок. «Общак» собирался на нужды группировки, например, на адвокатов, на взятки в правоохранительные органы, на материальную помощь членам группировки, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Каждый член группировки обязан был сдавать деньги в «общак», в противном случае его наказывали, либо избивали, либо «отшивали», то есть изгоняли, при этом могли забрать имущество. В группировке было «общаковское» оружие.

Примечания

Ссылки 
 Ионенко О. С. Региональные особенности организованной преступности (на примере Республики Татарстан) // Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований. - Саратов: Сателлит, 2005, Вып. 1. - С. 21-27
 Кутякин С.  История развития, понятие и содержание феномена «воры» в местах лишения свободы России // Право и жизнь, 2006
 Бабки общаковые // Уголовная империя
 Яковлев Н.А. Передел собственности организованными преступными группировками: цель, метод, последствия // Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности и перспективы противодействия / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. — Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2005. — С. 198-200.

Уголовный жаргон